Die Campeonato Brasileiro Série A 2023 ist die 67. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft beginnt am 16. April und endete 3. Dezember. Sie wird im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison steigen die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 in die Série B 2024 ab.

Am 16. Februar 2023 präsentierte der CBF den CBF Nike Brasil Flight 2023 der Firma Nike als Ball, welcher in der Saison eingesetzt werden soll.

Qualifikation für andere Wettbewerbe 
Der Meister qualifizierte sich für die Teilnahme an der Supercopa do Brasil. Ferner bekommen die besten sechs Klubs aus der Liga sowie der Copa do Brasil 2023 Sieger eine Startberechtigung für die Copa Libertadores 2024. Die Plätze sieben bis zwölf qualifizieren sich für die Copa Sudamericana 2024.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

 || rowspan="4" | CL–G

 || rowspan="2" | CL–Q

 || rowspan="6" | CS

|| rowspan="4" | 

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Weblinks 
 Série A auf der Seite des Verbandes CBF

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023